Domínio (biologia) — em biologia, uma divisão taxonómica;
 Domínio (política) — um território que se encontra sob a autoridade de um poder externo;
 Domínio de colisão — em informática, uma área lógica de colisão de pacotes;
 Nome de domínio — em informática, no sentido de DNS, como um TLD, por exemplo;

Matemática 
 Domínio (matemática) — o conjunto dos x para os quais f(x) está definido;
 Domínio de discurso — o conjunto de entidades sobre as quais variáveis lógicas podem assumir seus valores;
 Domínio (análise complexa) — um conjunto aberto e conexo;
 Região (topologia) — um conjunto aberto e conexo;
 Domínio — um anel não trivial sem divisores de zero à esquerda ou à direita
 Domínio de integridade — um anel não trivial comutativo sem divisores de zero;
 Domínio euclidiano — um domínio de integridade que possibilita uma generalização apropriada do algoritmo de Euclides
 Domínio de Dedekind — um domínio de integridade em que todo ideal próprio não nulo fatora-se como o produto de ideais primos
 Domínio principal — um domínio de integridade em que todo ideal é principal
 Domínio fatorial — um domínio de integridade em que todo elemento não nulo pode ser escrito como um produto de elementos irredutíveis de forma essencialmente única
 Domínio da frequência— a análise de funções matemáticas em relação à frequência em vez do tempo
 Domínio do tempo — a análise de funções matemáticas em relação ao tempo

Ver também 

 Espaço de nomes — em programação, um domínio de identificadores
 Para o contexto da Wikipédia, ver Wikipédia:Domínio

Desambiguação